James McCrae (1894-1974), joueur de football écossais
 James McCrae (né en 1948), homme politique canadien

Voir aussi

Homonymie de personnes